Louise-Anastasia Serment, née à Grenoble en 1642 et morte à Paris en 1692, est une poétesse et philosophe de la nature française.

D'après Étienne Pavillon, elle est l'amante de Philippe Quinault.

Notes et références

Bibliographie 
 Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas, 1998.
 Jane Stevenson : Women Latin Poets: Language, Gender, and Authority, from Antiquity to the Eighteenth century, 2005.

Liens externes 
 

Philosophe française
Poétesse française du XVIIe siècle
Naissance en 1642
Décès en septembre 1692
Naissance à Grenoble
Décès à Paris